Skeleton Key – gruppo musicale statunitense
 Operazione scheletro (Skeleton Key) – romanzo di Anthony Horowitz del 2002
 The Skeleton Key – film del 2005 diretto da Iain Softley
 The Skeleton Key - singolo del 2021 degli Epica